Ilves est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1970), poète et écrivain estonien
Evelin Ilves (née en 1968), première dame estonienne
 (née en 1977), ancienne première dame estonienne
Kristjan Ilves (né en 1996), coureur estonien de combiné nordique
Toomas Hendrik Ilves (né en 1953), homme d'État estonien

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien